Balsa est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Balsa, un arbre ;
 Balsa, un genre de papillon de la famille des Noctuidae, sous-famille des Ipimorphinae;
 Balsa, un bateau en roseau tressé servant aux Indiens aymaras pour naviguer sur le lac Titicaca.

Toponyme 

 Balsa, une ville romaine du sud de la province romaine de Lusitanie.
 Balsa, localité de la province de Lugo, dans la communauté autonome de Galice, sur une variante du Camino francés du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
 Balsa, une commune hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Informatique 
 Balsa, un logiciel.